Розье́-д’Эглето́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Эглетон. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны — 19176.

Коммуна расположена приблизительно в 390 км к югу от Парижа, в 80 км юго-восточнее Лиможа, в 23 км к северо-востоку от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1089 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 646 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 500 были экономически активными, 146 — неактивными (показатель активности — 77,4 %, в 1999 году было 71,7 %). Из 500 активных работали 472 человека (255 мужчин и 217 женщин), безработных было 28 (14 мужчин и 14 женщин). Среди 146 неактивных 42 человека были учениками или студентами, 66 — пенсионерами, 38 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Усадьба Соньяк (XVI век). Памятник истории с 1993 года
  (XII век). Памятник истории с 1935 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез